Кэнти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кэнти, Брендан — американский музыкант, композитор, продюсер, кинорежиссёр, наиболее известный, как барабанщик групп Fugazi и Rites of Spring.
 Кэнти, Брендан (род. 1992) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Кэнти, Доминик (род. 1977) — американская баскетболистка.